Jalalabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Jalalabad, provinshuvudstad, Nangarhar,

Bangladesh 

 Sylhet, provinshuvudstad,

Indien 

 Jalālābād (ort i Indien, Punjab, Ferozepur), 
 Jalālābad, ort, Uttar Pradesh, Muzaffarnagar, 
 Jalālābād (ort i Indien, Uttar Pradesh), Shāhjahānpur,

Iran 

 Fārdaq, ort, Khorasan, 
 Jalālābād-e Dezak, bondby, Yazd, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar